Gergely Rudolf (Nyíregyháza, 9 de março de 1985) é um futebolista húngaro que atua como atacante.

Atualmente, joga pelo Genoa.

Gols pela seleção nacional

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Hungria
Futebolistas da Association Sportive Nancy-Lorraine
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Húngaros de ascendência alemã
Futebolistas do Debreceni VSC